Уерта ла Глорија има више значења:

 Уерта ла Глорија (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерта ла Глорија (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику